Obiekty geograficzne
 Arnon – historyczna nazwa strumienia w Transjordanii
 Arnon – rzeka we Francji

 Osoby o nazwisku Arnon
 Abraham Arnon – pedagog żydowski
 Baruch Arnon – pianista pochodzenia żydowskiego
 Daniel Arnon – amerykański fizjolog roślin
 Izaak Arnon – agronom żydowski
 Jigal Arnon – prawnik żydowski
 Poj Arnon – tajski reżyser
 Rut Arnon – żydowska biochemik